Esta é uma lista de futebolistas do Clube Recreativo da Caála.

Por ano

2016 
Atualizado até 1 de Janeiro de 2016.

2017 
Equipa Técnica
Foto Luís AiresLuís Aires
Foto Yamba AshaYamba Asha
Foto David DiasDavid Dias
Foto Alberto CardeauAlberto Cardeau
Guarda-Redes
Foto Boneco - Boneco
Foto Lokwa - Lokwa
Foto Langanga - Langanga
Defesas
Foto Vadinho - Vadinho
Foto Nuno Neto - Nuno Neto
Foto Silva - Silva
Foto História - História
Foto Lelé - Lelé
Foto Loló - Loló
Foto Latifou - Latifou
Foto Thierry - Thierry
Foto Campos - Campos
Médios
Foto Vovó - Vovó
Foto Effemberg - Effemberg
Foto Boubacar - Boubacar
Foto Jô - Jô
Foto Adilson - Adilson
Foto Elizur - Elizur
Foto Tombé - Tombé
Foto Day Day - Day Day
Avançados
Foto Dudu Leite - Dudu Leite
Foto Maninho - Maninho
Foto Filhão - Filhão
Foto Zeca - Zeca
Foto Love - Love
Foto Landry - Landry
Foto Careca - Careca
Foto Gildo - Gildo

Clube Recreativo da Caála